Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Qatar Total Open 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 13. Februar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Doha